Abmagern steht für:
 (aktiv) den Gehalt von etwas verkleinern, insbesondere
 den Kraftstoff im Kraftstoff-Luft-Gemisch eines Ottomotors, siehe Leanen
 den Nährstoffgehalt eines Bodens, siehe Aushagerung
 (passiv) viel Gewicht verlieren bzw. mager werden, körpereigene (Fett-)Reserven verlieren, siehe Anorexia nervosa

Siehe auch: